Les championnats d'Europe de gymnastique artistique masculine 1961 ;
 Les championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 1961.

Voir aussi 
 Les championnats d'Europe de gymnastique artistique.